Чемпионат MLS 2017 () — 105-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 39-й сезон с национальной лигой высшего дивизиона и 22-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 22 команды (19 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 3 марта и закончился 22 октября. Турнир плей-офф стартовал 25 октября и завершился 9 декабря матчем за Кубок MLS.

И чемпионом лиги (обладателем Кубка MLS), и победителем регулярного чемпионата (обладателем трофея Supporters’ Shield) впервые стал канадский клуб, «Торонто», также одержавший победу в Первенстве Канады, оформил «домашний требл».

Новости сезона 
 Количество клубов лиги увеличилось с двадцати до двадцати двух, за счёт вступления двух новых клубов — «Атланта Юнайтед» и «Миннесота Юнайтед». На момент вступления в лигу, Атланта оставалась крупнейшей агломерацией страны без своей команды в MLS.
 Конференции были перераспределены по географическому признаку. Клуб «Атланта Юнайтед» был добавлен в Восточную конференцию, а «Миннесота Юнайтед» — в Западную конференцию. В каждой конференции теперь находится по одиннадцать команд.
 15 декабря 2016 года, комиссар лиги Дон Гарбер заявил, что во втором или третьем квартале 2017 года будут объявлены 25-я и 26-я команда лиги. Стоимость каждой франшизы за право вступления в MLS составит 150 миллионов долларов. Команды начнут выступление в лиге до 2020 года. Франшизы номер 27 и 28 будут объявлены позднее, стоимость их взноса будет также анонсирована позже. Двенадцать агломераций официально подали заявки на получение франшизы MLS: Шарлотт, Нэшвилл, Индианаполис, Детройт, Финикс, Сент-Луис, Роли/Дарем, Сан-Антонио, Сакраменто, Цинциннати, Тампа/Сент-Питерсберг и Сан-Диего.
 5 августа 2017 года в матчах MLS начали использоваться видеоповторы. Впервые видеоповтор был использован 5 августа 2017 года на 79-й минуте матча «Филадельфии Юнион» против «Далласа» и привёл к отмене забитого гола.

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставлялась компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 3 марта по 22 октября 2017 года. Каждая из двадцати двух команд провела 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Команды играют как минимум два матча с каждым из десяти членов своей конференции (один раз дома и один на выезде), а также как минимум по одному матчу с каждым членом противоположной конференции (пять или шесть игр дома и пять или шесть на выезде). Остальные три матча большинство команд проводят с членами своей конференции согласно выбору лиги, а одна команда каждой конференции проводит матч с членом противоположной конференции.

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, награждена трофеем Supporters’ Shield и квалифицировалась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2019. Первые шесть команд каждой конференции вышли в турнир плей-офф, который начался в 25 октября и закончится в 9 декабря матчем за Кубок MLS.

Результаты матчей 
Результаты матчей сезона, статистику и видео-отчёты о матчах каждого клуба можно увидеть на официальном сайте лиги — карта, список.

Турнирная таблица

Восточная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Общий зачёт 
Таблица общего зачёта используется лишь для определения обладателя трофея Supporters’ Shield.

Источник: Официальный сайт лиги

Награды

Игрок месяца

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.

Гол недели

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Себастьян Джовинко и Давид Вилья — единственные игроки символической сборной прошлого года, попавшие в список в этом сезоне.

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Голы

Голевые передачи (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Передачи

(регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Шатауты

Турнир плей-офф Кубка MLS 
Турнир плей-офф стартовал 25 октября и завершился 9 декабря матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция проводила отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли шесть лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Третья и шестая команды каждой конференции, а также четвёртая и пятая, провели по одному матчу в предварительном раунде за право на выход в полуфиналы конференций, где их соперниками стали, соответственно, первая и вторая команды (соперником первой команды стала команда с низшим местом). Матчи предварительного раунда проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, закончившая регулярный чемпионат на более высоком месте, получала право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS прошёл на домашнем стадионе команды-финалиста, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного суммарного счёта в сериях из двух матчей применялось правило выездного гола. Если после этого результат оставался равным (либо в случае ничьей в серии из одного матча), команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если результат по-прежнему оставался ничейным, правило выездного гола больше не применялось, а назначались послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Восточная конференция

Западная конференция

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Торонто» вышел в финал конференции, завершив серию 2:2, благодаря правилу выездного гола

«Коламбус Крю» вышел в финал конференции по суммарному счёту 4:3

Западная конференция 

«Сиэтл Саундерс» вышел в финал конференции по суммарному счёту 2:0

«Хьюстон Динамо» вышел в финал конференции по суммарному счёту 2:1

Финалы конференций

Восточная конференция 

«Торонто» вышел в финал Кубка MLS по суммарному счёту 1:0

Западная конференция 

«Сиэтл Саундерс» вышел в финал Кубка MLS по суммарному счёту 5:0

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2017
2017 год в футболе